Ойконим

 Мамбет-Аджи (оно же Мамбет-Аджи-Вакуф) — прежнее название исчезнувшего села Луговое в Кировском районе Крыма;
 Мамбет-Аджи (оно же Фриденштейн) — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма;
 Мамбет-Аджи — вариант прежнего названия исчезнувшего села Багликово в Красногвардейском районе Крыма.